Hausgenossenschaft bezeichnet:

 eine in einigen Münzstätten übliche Organisationsform des Kaufmannskapitals im Mittelalter; siehe Hausgenossenschaft (Münzwesen)
 eine vergangene Wirtschafts- und Lebensgemeinschaft bei den Südslawen und Ebene der kroatischen Volksorganisation; siehe Zadruga